San José de Unare peut désigner :

Toponymes

San José de Unare : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico ;
 San José de Unare : capitale de la paroisse civile de San José de Unare de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme